Une Tempête de neige est un phénomène météorologique hivernal.

Œuvres 
 La Tempête de neige (Метель), nouvelle d’Alexandre Pouchkine publiée en 1831 ;
 Tempête de neige en mer (Snow Storm - Steam-Boat off a Harbour's Mouth), tableau de Joseph Mallord William Turner réalisé en 1842 ;
 La Tempête de neige (Метель), film soviétique de Vladimir Bassov sorti en 1964 ;
 Tempête de neige sur la jungle, film documentaire français de Jacques-Yves Cousteau sorti en 1984 ;
 La tempête de neige (Three Days of Snow), treizième épisode de la saison 4 de How I Met Your Mother diffusé en 2009 ;
 Tempête de neige (Snow Angels), dix-neuvième épisode de la saison 1 d’Elementary diffusé en 2013.

Voir aussi